Domislica je naseljeno mjesto u sastavu općine Maglaj u Federaciji Bosne i Hercegovine u BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Domislica
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|660 (93,88 %)
|579 (92,34 %)
|445 (95,49 %)
|-
|Hrvati
|42 (5,97 %)
|42 (6,69 %)
|19 (4,07 %)
|-
|Srbi 
|0 
|1 (0,15 %)
|0
|-
|Jugoslaveni
|0
|3 (0,47 %)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|1 (0,14 %)
|2 (0,31 %)
|2 (0,42 %)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|703|627|466'|}

 Izvori 

 Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo.

 Popis po mjesnim zajednicama

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji